À la recherche du Père Noël est le titre français de deux films d'animation américains :
 À la recherche du Père Noël, de William R. Kowalchuk en 2004 ;
 À la recherche du Père Noël, de Robert Zappia en 2007.